Maksímovka - Максимовка  - és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 174 habitants. Pertany al districte rural de Razdólnoie (Krasnodar).

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea